USS Noble puede referirse a:
 , era una Bricbarca presto servicio en la Armada de la Unión, desde 1861 a su hundimiento en 1862.
 , buque de transporte, que sirvió en la Armada de Estados Unidos desde 1944 a 1964, transferido a España ese mismo año y fue dado de baja en 1982.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos